Le tournoi d'Indianapolis 2009 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur dur et se déroulant du 20 au . Il fait partie de la saison américaine précédant l'US Open.

Faits marquants 
 Robby Ginepri remporte son  ATP en simple en battant en finale Sam Querrey.
 Sam Querrey, finaliste, ainsi que John Isner, demi-finaliste, obtiennent chacun grâce à leur performance le meilleur classement de leur carrière (respectivement  et ).
 Dans le tableau de double, Ernests Gulbis et Dmitri Toursounov se défont en finale de Ashley Fisher et Jordan Kerr. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 

Indianapolis
ATP 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en juillet 2009